Марсохо́д — планетоход, передвигающийся по поверхности Марса. Мягкая посадка марсоходов осуществляется с помощью спускаемых аппаратов. 

Марсоходом, в отличие от лунохода, невозможно управлять дистанционно командами оператора, находящегося на Земле, в режиме реального времени из-за значительного запаздывания командных сигналов и сигналов от планетохода. Время запаздывания в зависимости от взаимного положения Земли и Марса составляет от 3 минут 6 секунд до 22 минут 17 секунд. Задержка возникает, поскольку радиосигналу вследствие конечности своей скорости распространения требуется время, чтобы дойти до Марса и от него - до Земли. Поэтому марсоходы способны некоторое время функционировать, в том числе передвигаться и выполнять исследования, автономно по заложенным в них программам, получая команды лишь время от времени. 

Всего на Марсе работали шесть марсоходов для научных исследований. Два из них: «Кьюриосити» и «Персеверанс» работают и в настоящее время.

Запущенные 
 ПрОП-М — советский марсоход. Идентичные марсоходы входили в состав автоматических марсианских станций, которые должны были быть доставлены на поверхность Марса в 1971 году спускаемыми аппаратами автоматических межпланетных станций «Марс» (в рамках серии М-71):
 спускаемый аппарат «Марс-2» разбился 27 ноября 1971 года при неудачной попытке мягкой посадки.
 спускаемый аппарат «Марс-3» совершил мягкую посадку 2 декабря 1971 года, но сигнал с самой марсианской станции, к которой был подключён по кабелю марсоход, пропал через 14,5 секунд. Информация с марсохода не была получена.
 Среди других запущенных планетоходов они выделялись прежде всего своей системой передвижения: перемещаться марсоходы должны были при помощи двух шагающих «лыж», размещённых по бокам. Такая система была выбрана из-за отсутствия сведений о поверхности Марса.

 «Соджорнер» () — с 4 июля по 27 сентября 1997 года (в рамках программы Mars Pathfinder, НАСА).

 Одинаковые марсоходы программы Mars Exploration Rover, НАСА:
«Спирит» () — с 4 января 2004 года по 22 марта 2010 года.
 «Оппортьюнити» () — с 25 января 2004 года по 10 июня 2018 года.

 «Кьюриосити» () — с 6 августа 2012 года, находится в рабочем состоянии (в рамках программы Mars Science Laboratory, НАСА).

 «Персеверанс» () — марсоход НАСА, запуск которого был осуществлён 30 июля 2020 года. Часть программы «Марс-2020». Прибыл на Марс 18 февраля 2021 года. Одной из главных задач этого марсохода является обнаружение возможных признаков жизни и «складирование» образцов, с целью их возможной доставки обратно на Землю будущими экспедициями. Кроме того, учёные планируют использовать марсоход как платформу для изучения условий для постройки обитаемой базы на поверхности Марса.

 «Чжужун»  () — первый китайский марсоход, запущенный 23 июля 2020 года, ракетой-носителем «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан. Часть программы Тяньвэнь-1. 14 мая 2021 года осуществил посадку в районе низких широт в северном полушарии Марса (Равнина Утопия). Шестиколёсный марсоход «Чжужун» (бог огня) весом 240 кг с питанием от четырёх солнечных батарей, рассчитан на три марсианских месяца работы, однако и через год после посадки продолжал работать.

Неосуществлённые проекты 
 «Марс-4НМ» — неосуществлённый проект советского тяжёлого марсохода, который должен был запускаться сверхтяжёлой ракетой-носителем Н-1, не введённой в эксплуатацию. Проект был разработан в 1970 году с целью осуществления около 1975 года.
 Марсоход (Марс-96)

Планируемые марсоходы 
 Mars Sample Return Mission — программа доставки грунта с Марса,  возможно, одним из элементов которой будет марсоход; запуск запланирован на 2026 год.
 «Розалинд Франклин» (ранее известный как «ЭкзоМарс») — марсоход, проект Европейского космического агентства; запуск на Марс намечен на 2028 год.

Места посадок космических аппаратов на Марсе

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Фотография советского марсохода ПрОП-М
 Красный космос. Первый в истории марсоход достиг Марса в 1971 году
 NASA official Mars Rover website
  Планетоходы / А. Л. Кемурджиан, В. В. Громов, И. Ф. Кажукало и др.; под ред. А. Л. Кемурджиана — М., Машиностроение, 1993.

 
Исследование Марса
Типы космических аппаратов